

Населені пункти та їхні частини
 Лонжин — село в гміні Злавесь-Велька Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Лонжин — село в гміні Оброво Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Лонжин — село в гміні Любава Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Лонжин — частина села Вибраново в гміні Роєво Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Лонжин — частина села Стшешево в гміні Бежунь Журомінського повіту Мазовецького воєводства

Примітки